Pierino e il lupo  – composizione di Sergej Prokofiev

Animazione 
Pierino e il lupo  – cortometraggio animato del 1946 della Disney diretto da Clyde Geronimi
Pierino e il lupo  – cortometraggio animato del 1995 diretto da Chuck Jones
Pierino & il lupo  – cortometraggio animato del 2006 diretto da Suzie Templeton

Pagine correlate 
 Peter and the Wolf